Hans Stanggassinger – ex slittinista tedesco occidentale
 Kaspar Stanggassinger – sacerdote redentorista tedesco, venerato come beato dalla Chiesa cattolica 
 Katrin Hirtl-Stanggaßinger – sciatrice alpina tedesca
 Ulrike Stanggassinger – sciatrice alpina tedesca